Las Garzas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Garzas, Michoacán de Ocampo, 
 Las Garzas, Guerrero, Florencio Villarreal, 
 Las Garzas, Chiapas, Pijijiapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar